Ziehnert ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlieb Ziehnert (1785–1856), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Widar Ziehnert (1814–1839), deutscher Dichter und Sagensammler